Транзистор се може односити на:
 Транзистор (активни полупроводнички елемент)
 Транзистор (радио пријемник)